ACCC steht für:

 African Continental Cycling Centre, Radsport-Trainingszentrum in Südafrika, siehe World Cycling Centre Africa
 Austrian Council on Climate Change, österreichischer interdisziplinärer Klimabeirat
 Australian Competition and Consumer Commission, staatliche Kommission in Australien
 Aarhus Convention Compliance Committee, für die Überwachung der Einhaltung der Aarhus-Konvention zuständiger UN-Ausschuss

Abkürzung